Sint-Jozefklooster (Baarlo)
 Sint-Jozefklooster (Maasbree)
 Sint-Jozefklooster (Neer)
 Sint-Jozefklooster (Oijen)
 Sint-Jozefklooster (Schijndel)
 Sint-Jozefklooster (Smakt)